Fuad Alasgarov (né en 1959), homme politique azerbaïdjanais ;
 Mourtouz Alasgarov (1928-2012), homme politique azerbaïdjanais.